Filitanais är ett släkte av kräftdjur. Filitanais ingår i familjen Colletteidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Filitanais